«Кролик-крестоносец» — сериал, выходивший на телевидении DuMont 10 лет и насчитывющий . Это история про кролика-крестоносца, который встречает на своем пути различных пародийных персонажей и дружит с флегматичным добродушным тигром.

Серии

Чёрно-белые 
Первые серии были чёрно-белыми и выходили с 1950 по 1952 год, было снято 195 серий.

Список серий 
 «Крестоносец против штата Техас» — 15 серий.
 «Крестоносец против пиратов» — 20 серий.
 «Крестоносец и Раджа Ринсвотер» — 20 серий.
 «Крестоносец и индейцы Шмохок» — 15 серий.
 «Крестоносец и великая лошадиная загадка» — 20 серий.
 «Крестоносец и цирк» — 10 серий.
 «Крестоносец в девятнадцатом веке» — 30 серий.
 «Крестоносец и сумасшедший голливудский учёный» — 15 серий.
 «Крестоносец и лепреконы» — 25 серий.
 «Крестоносец и лодка» — 25 серий.

Цветные 
Цветные серии выходили с 1957 по 1960 год, 260 серий.

В других СМИ 
Существовали два комикса с Кроликом-крестоносцем в роли главного героя. Также в этих комиксах присутствовал Рэтс, приятель Кролика.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.tv.com/crusader-rabbit/show/3641/summary.html
 Crusader Rabbit minisite
 http://www.toonopedia.com/crusader.htm
 http://www.isntlifeterrible.com/labels/Crusader%20Rabbit.html

Телесериалы США, запущенные в 1950 году
Телесериалы США 1950-х годов
Чёрно-белые телепрограммы
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1959 году